Flätning har flera betydelser:

 Flätning – en metod att av olika material skapa flätor i dekorativt eller praktiskt syfte, se fläta
 Flätning (runsten) – den vanligaste bindningstekniken på en runsten